Birkenfeld ist der Name folgender Orte:

 Birkenfeld, Kreisstadt in Rheinland-Pfalz
 Birkenfeld (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Birkenfeld (Württemberg), Gemeinde im Enzkreis, Baden-Württemberg

Heutige Ortsteile:
 Birkenfeld (Königheim), Weiler im Gemeindeteil Pülfringen der Gemeinde Königheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Birkenfeld (Maroldsweisach), Ortsteil des Marktes Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Birkenfeld (Neustadt an der Aisch), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Birkenfeld (Neutraubling), Ortsteil der Stadt Neutraubling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Birkenfeld (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Birkenfeld (Hildburghausen), Ortsteil der Stadt Hildburghausen, Landkreis Hildburghausen, Thüringen

 Birkenfeld (Gemeinde Kollerschlag), Ortsteil von Kollerschlag, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Birkenfeld (Gemeinde Höchst), Ortsteil von Höchst, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Polen:
 Birkenfeld, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, heute polnisch Brzeźnica (Srokowo), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Birkenfeld, historischer Name von Brosowken, 1938 bis 1945: Birkenhöhe, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Brzozówko, Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Russland:
 Birkenfeld (Gut), Kreis Insterburg, Ostpreußen, russisch: Prigorodny, in der Stadt Tschernjachowsk (Insterburg), Oblast Kaliningrad, aufgegangen
 Birkenfeld (Dorf), Kreis Insterburg, Ostpreußen, russisch: Krasnowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung in der Stadtgemeinde Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad
 Birkenfeld, historischer Name des Ortes Groß Birkenfelde, Kreis Wehlau, Ostpreußen, seit 1946: Grigorjewka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad

Birkenfeld ist der Name folgender Gebiete:
 Birkenfeld (Oregon), gemeindefreies Gebiet in den Vereinigten Staaten
 Fürstentum Birkenfeld, ehemaligen Fürstentum in Rheinland-Pfalz und im Saarland
 Landkreis Birkenfeld, Landkreis in Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Birkenfeld, Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz

Birkenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Bradley Birkenfeld (* 1965), US-amerikanischer Bankmanager
 Cajetanus Březina von Birkenfeld (1709–1776), katholischer Priester, Abt des Klosters Osek
 Christian Birkenfeld (* 1978), deutscher Basketballspieler
 Daniela Birkenfeld (* 1959), deutsche Politikerin
 Günther Birkenfeld (1901–1966), deutscher Schriftsteller
 Inga Birkenfeld (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Luise Christiane von Birkenfeld-Gelnhausen (1748–1829), Pfalzgräfin und Prinzessin in Bayern und Frau von Heinrich XXX., dem letzten Grafen des Hauses Reuß zu Gera
 Margret Birkenfeld (1926–2019), deutsche Musikerin und Komponistin
 René Birkenfeld (* 1983), deutscher Cyclocrossfahrer
 Silke Birkenfeld (* 1958), deutsche Hockeyspielerin
 Wolfgang Birkenfeld (1932–2011), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Wolfram Birkenfeld (* 1939), deutscher Jurist

Birkenfeld ist als männlicher Vorname eintragungsfähig (NJW-RR 2000, 1170–1171).

Siehe auch:
 Umwelt-Campus Birkenfeld, ein Standort der Hochschule Trier bei Birkenfeld
 Birkenfelde (Begriffsklärung)
 Birkefeld
 Birkfeld